Enzo Iacchetti (1952) – attore, comico, conduttore televisivo e cantante italiano
 Giulio Iacchetti (1966) – designer italiano